T.H.Nash kan som auktorsförkortning betyda:

 Thomas H. Nash III
 Thomas H. III Nash

Robotskapade auktorsförkortningar